McKay kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernando McKay
 Roland J. McKay
 J.A. McKay

Robotskapade auktorsförkortningar